Wossek ist der deutsche Name folgender Orte in Tschechien:

 Osek (deutsch Wossek), Ortsteil von Řenče, Okres Plzeň-jih
 Velký Osek (deutsch Groß Wossek), Gemeinde im Okres Kolín 
 Oseček (deutsch Klein Wossek, auch Woseczek), Gemeinde im Okres Kolín

Siehe auch
 Osek (Begriffsklärung)
 Wosek